

Municípios da Espanha 
 Torrent (Catalunha) — município na província de Girona, comunidade autónoma da Catalunha
 Torrent (Valência) — município na província de Valência, Comunidade Valenciana.

Informática 
 BitTorrent — protocolo de transferência de arquivos via peer-to-peer (par-a-par)
 BitTorrent (software) — programa de computador
 µTorrent — programa de computador

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de topônimos